Le baccalauréat peut désigner, selon les pays :
 Un diplôme d'enseignement supérieur du premier cycle universitaire  :
Bachelier (Belgique)
 Baccalauréat (Québec) 
 Un diplôme d'enseignement secondaire, le baccalauréat (scolaire) :
Baccalauréat en France
 Baccalauréat général
 Baccalauréat technologique
 Baccalauréat professionnel
 Baccalauréat en Tunisie
 Baccalauréat européen (à la fin d’une école européenne, pour les enfants des fonctionnaires européens)
 Baccalauréat international
 Baccalauréat, un film roumain de Cristian Mungiu, sorti en 2016.